Johnsdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Johnsdorf (Königswartha), Ortsteil von Königswartha, Landkreis Bautzen, Sachsen

 Johnsdorf-Brunn, ehemalige Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Johnsdorf (Gemeinde Fehring), Katastralgemeinde und Ortschaft von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Johnsdorf, deutscher Name der Gemeinde Janovice v Podještědí, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Johnsdorf, deutscher Name von Janov u Litvínova, Ortsteil von Litvínov, Okres Most, Tschechien
 Johnsdorf, deutscher Name von Janovice, Grundsiedlungseinheit von Jívka, Okres Trutnov, Tschechien
 Johnsdorf, deutscher Name von Habrovice, Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
 Johnsdorf, deutscher Name von Janowiec, Ortschaft in der Gemeinde Małomice, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Johnsdorf, deutscher Name von Janówek, Ortschaft in der Gemeinde Jeżów Sudecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Johnsdorf, deutscher Name von Janów, Ortschaft in der Gemeinde Olszanka, Woiwodschaft Opole, Polen
 Johnsdorf, deutscher Name von Janowa in Oberschlesien, Ortschaft in der Gemeinde Otmuchów, Woiwodschaft Opole, Polen

 Ober Johnsdorf, deutscher Name von Janówek, Ortschaft in der Gemeinde Jordanów Śląski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Ober Johnsdorf, deutscher Name von Janówka Ortschaft in der Gemeinde Ciepłowody, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Ober Johnsdorf, deutscher Name von Horní Třešňovec, eine Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí (Bezirk Wildenschwert), Tschechien, ursprünglich nur Třešňovec (Jansdorf), zu Beginn des 16. Jahrhunderts in den oberen Teil Horní Třešňovec und den unteren Dolní Třešňovec (Nieder Johnsdorf) unterteilt, wobei letzterer eher eine Vorstadt von Lanškroun (Landskron) war.

 Schönjohnsdorf, deutscher Name von Witostowice, Ortschaft in der Gemeinde Ziębice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Jonsdorf